Il singolare del torneo di tennis US Indoors 1978, facente parte del WTA Tour 1978, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Virginia Wade 6–7, 6–2, 6–4.

Teste di serie 
Assente
 Chris Evert (campionessa)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Indoors 1978